Samsung Epic 4G (znany także jako Samsung Galaxy S Pro) — smartfon firmy Samsung wywodzący się z rodziny Galaxy S, wyposażony w wyświetlacz wykonany w technologii Super AMOLED oraz wysuwaną klawiaturę QWERTY. Urządzenie posiada 512 MB pamięci operacyjnej RAM oraz 16 GB wbudowanej pamięci flash. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android firmy Google. Telefon dostępny jest wyłącznie w ofercie amerykańskiej sieci Sprint Nextel. Nie był wprowadzany na rynek europejski.

Zobacz też 
 Samsung i9000 Galaxy S

Linki zewnętrzne 
 Telefon w bazie mGSM.pl
 Witryna firmy Samsung

Epic 4G
Telefony komórkowe z 2010 roku
Urządzenia z systemem operacyjnym Android
Smartfony